Love Me může být:

 Love Me (píseň, Lena Meyer-Landrut), 2010
 Love Me (film) – film z roku 2000
 Love Me (album) – album Johna Calea z roku 2000
 Love Me (píseň, Leiber/Stoller), 1956 (Jerry Leiber a Mike Stoller)
 Love Me (píseň, Bee Gees), 1976